Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Ponte Chiasso, frazione di Como
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Falcade
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Oschiri
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Armungia
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Pesek

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine Maria